Raluca Olaru e İpek Soylu erano le detentrici in carica, ma Olaru ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Wuhan. Soylu ha fatto coppia con Irina Khromacheva, perdendo in semifinale contro Tímea Babos e Andrea Hlaváčková.

In finale Babos e Hlaváčková hanno sconfitto Nao Hibino e Oksana Kalashnikova con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Tímea Babos /  Andrea Hlaváčková (campionesse)
  Nao Hibino /  Oksana Kalashnikova (finale)

 Kateryna Bondarenko /  Aleksandra Krunić (semifinale)
 Irina Khromacheva /  İpek Soylu (semifinale)

Wildcard 

  Olesya Kim /  Sevil Yuldasheva (primo turno)

 Kristýna Plíšková /  Iroda Tulyaganova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 2017